Fork (englisch „Gabel“, „Verzweigung“) steht für:

 Abspaltung (Softwareentwicklung), eine Abspaltung von einem Software-Projekt
 Fork (Unix), ein Systemaufruf des Betriebssystems Unix
 in der Modellierung von Zustandsdiagrammen die englische Definition des Zustands Gabelung, siehe Zustandsdiagramm (UML)
 die Möglichkeit einiger Dateisysteme zur Unterteilung von Dateien, siehe Fork (Dateisystem)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fork (Maryland)
 Fork (North Carolina)
 Fork (South Carolina)
 Fork Township (Michigan)
 Fork Township (Minnesota)

Fork ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Fork (1930–1998), deutscher Komponist und Hochschullehrer
 Max Fork (1892–1974), deutscher Möbelfabrikant, Gestalter und Innenarchitekt

Fork ist der Name:

 FORK (A cappella), eine finnische A-cappella-Band

Siehe auch:
 Forks Lagoon, See in der Region Canterbury, Neuseeland
 Fork Point
 Middle Fork
 Forck
 Forke